Antino, Italiaanse naam van Antinum, een Antieke Italiaanse plaats
 Civita d'Antino, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila
 Antino, ook Antinoo, een Italiaanse voornaam
 Antino (plaats), een plaats in Suriname
 goudwingebied rondom Antino, een gebied in Suriname
 Lawa Antino Airstrip, een airstrip bij bovengenoemde plaats